Гаджа — українське прізвище. Відомі носії:
 Орест Гаджа (1913—1945) — український військовик, поручник УПА, сотенний 1-ї сотні Буковинського куреня УПА (лютий—березень 1945), військовий референт Буковинського обласного проводу ОУН (березень—травень 1944).
 Петро Гаджа (1966—2014) — учасник та захисник Євромайдану, один із загиблих Небесної сотні. Герой України.

Див. також 
 Ганджа
 Ганжа
 Ґанджа (значення)

Українські прізвища